Anton Šťastný, slovaški hokejist, * 5. avgust 1959, Bratislava, Slovaška.

Šťastný je kariero začel v klubu HC Slovan Bratislava v češkoslovaški ligi, od sezone 1980/81 je igral v ligi NHL kar devet zaporednih sezon za klub Quebec Nordiques, kariero pa je končal po treh sezonah v švicarski ligi pri klubih HC Fribourg-Gottéron in EHC Olten ter sezoni pri matičnem klubu HC Slovan Bratislava v novoustanovljeni  slovaški ligi. 

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na enem svetovnem prvenstvu, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, ter enih olimpijskih igrah. 

Tudi njegova brata Peter in Marián sta bila hokejista, skupaj so igrali za kluba HC Slovan Bratislava in Quebec Nordiques. Hokejista pa sta tudi njegova nečaka, Yan in Paul, ki igrata v ligi NHL.

Pregled kariere 

|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 77
|
| 6
| 6
| 2
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 80
|
| 6
| 4
| 4
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 80/81
|
| 80
| 39
| 46
| 85
|
| 12
|
| 5
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 81/82
|
| 68
| 26
| 46
| 72
|
| 16
|
| 16
| 5
| 10
| 15
|
| 10
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 82/83
|
| 79
| 32
| 60
| 92
|
| 25
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 83/84
|
| 69
| 25
| 37
| 62
|
| 14
|
| 9
| 2
| 5
| 7
|
| 7
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 84/85
|
| 79
| 38
| 42
| 80
|
| 30
|
| 16
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 85/86
|
| 74
| 31
| 43
| 74
|
| 19
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 86/87
|
| 77
| 27
| 35
| 62
|
| 8
|
| 13
| 3
| 8
| 11
|
| 6
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 87/88
|
| 69
| 27
| 45
| 72
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 88/89
|
| 55
| 7
| 30
| 37
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Halifax Citadels
| AHL
| 88/89
|
| 16
| 9
| 5
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 89/90
|
| 36
| 25
| 24
| 49
|
|
|
|
| 3
| 4
| 7
|
|
|-
| EHC Olten
| Švicarska liga
| 90/91
|
| 27
| 26
| 14
| 40
|
| 88
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Olten
| Švicarska liga
| 91/92
|
| 33
| 20
| 18
| 38
|
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Bratislava
| Slovaška liga
| 93/94
|
| 11
| 6
| 8
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 785
| bgcolor="#7FFF00" | 348
| bgcolor="#7FFF00" | 459
| bgcolor="#7FFF00" | 807
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 307
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 66
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 31
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Slovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1978
Izbrani na naboru lige NHL leta 1979
Hokejisti HC Slovan Bratislava
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Halifax Citadels
Hokejisti HC Fribourg-Gottéron
Hokejisti EHC Olten